Вильяло́бос () — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Вильялобос — муниципалитет в Испании.
 Вега-де-Вильялобос — муниципалитет в Испании.

Носители фамилии 
 Вильялобос, Кармен (род. 1983) — колумбийская актриса.
 Вильялобос, Мануэль (род. 1980) — колумбийская актриса.
 Вильялобос, Рикардо (род. 1970) — чилийско-немецкий DJ и продюсер.
 Вильялобос, Селия (род. 1949) — испанский политик.
 Вильялобос, Хоакин (род. 1951) — латиноамериканский политический деятель.
 Вильялобос, Хуан Алонсо (1900—1974) — испанский государственный деятель.
 Вильялобос, Эберардо (1908—1964) — чилийский футболист.
 Лопес де Вильялобос, Руи (1500—1544) — испанский конкистадор.

См. также 
 Вила-Лобос, Эйтор (1887—1959) — бразильский композитор